Satanás o Satán puede referirse a:

 Satanás, demonio que representa la encarnación del mal.
 Shaytán, entidad de la encarnación del mal, desde la perspectiva del islam.
 Satanás, novela del escritor colombiano Mario Mendoza.
 Satanás (1934), película estadounidense dirigida por Edgar G. Ulmer.
 Satanás (2007), película colombiana dirigida por Andy Baiz.
 Satanachia, el Gran Grimorio describe aun comandante del ejército de Satanás.
 Satán se divierte, cortometraje de 1907 dirigido por el director Segundo de Chomón.